Le nom de Sénac peut désigner un patronyme et un toponyme.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), médecin du roi Louis XV ;
 Gabriel Sénac de Meilhan (1736-1803), administrateur et écrivain français, fils du précédent ;
 Jean Sénac (1872-1943), homme politique français ;
 Jean Sénac (1926-1973), poète et écrivain algérien d'expression française ;
 Didier Sénac (1958-), footballeur international français ;
 Guy Sénac (1932-2019), footballeur international français, père de Didier ;
 Philippe Sénac (1952-), historien, archéologue et médiéviste français ;
Réjane Sénac (1975-), sociologue française ;
Urbain Sénac (1839-1914), homme politique français.

Toponyme 

 Sénac, commune française des Hautes-Pyrénées.